Obsjtina Vrbitsa (bulgariska: Община Върбица) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sjumen, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Vrbitsa delas in i:
 Bozjurovo
 Bjala reka
 Ivanovo
 Lovets
 Malomir
 Mengisjevo
 Nova bjala reka
 Stanjantsi
 Tusjovitsa
 Tjernookovo
 Krajgortsi
 Konevo
 Susjina

Följande samhällen finns i Obsjtina Vrbitsa:

 Vrbitsa

I omgivningarna runt Obsjtina Vrbitsa växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Obsjtina Vrbitsa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Sjumen (region)